Mark Whitby (1950) brit kajakozó, olimpikon
Mark Whitby (1973) walesi nemzetközi labdarúgó-játékvezető